Geografia:
 Riu Anadir
 Altiplà d'Anadir
 Ciutat d'Anadir
 Golf d'Anadir